Онесикри́т (; 360 до н. э. — 290 до н. э.) — древнегреческий  и , ученик Диогена. Сопровождал Александра Македонского в его азиатских походах.

Диоген Лаэртский сравнивает жизнь и слог Онесикрита с Ксенофонтом, характеризуя Онесикрита как «подражателя, который ниже образца». Часто цитируется поздними античными авторами, которые критиковали его за неаккуратность и фальсификацию исторических фактов.

Онесикрит написал биографию Александра «Как воспитывали Александра» (), описывал поход Александра в Азию и страны, которые посетил. Так, он описывает визит к Александру королевы амазонок Фалестриды и встречу в Индии с гимнософистами. От Онесикрита идёт рассказ о диспуте Александра с индийскими мудрецами. Он впервые упоминает остров Тапробана, который, как правило, отождествляют со Шри-Ланкой.

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. (Серия «Философское наследие»). — : Мысль, 1979. — 624 стр.
 2-е изд., испр. — : Мысль. 1986. — 570 стр. — ; переиздания: 1995, 1998, 2009.
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — : Прогресс-Традиция, 2008. — С. 528—529.
 Truesdell S. Brown. Onesicritus: A Study in Hellenistic Historiography. — University of California Publications in History, 39; Berkeley: University of California Press, 1949; repr. Chicago: Ares, 1981.
 Schwarz F. F. Onesikritos and Megasthenes über den Tambapannidipa // Grayer Beitrage. Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft. — , 1976. — Bd.5. — S. 231—263.
 Pedech P. Historiens Compagnons d’Alexandre: Callisthen, Onesicrite, Nearque, Ptolemee, Aristobule (Collection d’Etudes Anciennes). — : Les Belles Lettres, 1984.
 Vofchuk R.C. Los informes de Onesícrito, crónista de Alejandro Magno, sobre la India. // Boletin de la asociación española de orientalistas [Burgos/Aldecoa] 22 (1986): 189—202.

Киники